Dallmer ist der Familienname folgender Personen:

 Eike Gringmuth-Dallmer (* 1942), deutscher Archäologe
 Franz Dallmer (1867–nach 1928), deutscher Politiker (DNVP)
 Hanns Gringmuth-Dallmer (1907–1999), deutscher Archivar und Historiker
 Hans-Georg Dallmer (* 1942), deutscher Eiskunstläufer
 Leopold von Dallmer (1827–1901), preußischer Generalleutnant 
 Viktor Dallmer (1852–1936), preußischer General der Infanterie